Pinnidae, pinnmusslor, är en familj av musslor. Pinnidae ingår i ordningen Pterioida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pinnidae 11 arter.

Egenskaper 
Pinnmusslor är en familj av medelstora eller stora musslor med kilformade skal.

Förekomst
Pinnmusslor förekommer på ringa djup på mjukbottnar i varmare hav. Den spetsiga änden är nedgrävd och fästad med byssus vid någon sten i botten.

Användning
Pinnmusslornas fästtrådar är mycket starka och användes särskilt förr till framställning av textilier, så kallat musselsilke.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Pinnidae